Самутсонгкхрам — місто в Таїланді
 Самутсонгкхрам — провінція Таїланду